Аве-Лаллеман () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Аве-Лаллеман, Роберт Христиан Бертольд (1812—1884) — немецкий врач и научный экспедитор.
 Аве-Лаллеман, Фридрих Христиан Бенедикт (1809—1892) — немецкий криминалист и писатель.
 Аве-Лаллеман, Эдуард Христианович (1803—1867) — немецкий ботаник-систематик и врач на российской службе.

См. также 
 Лаллеман